John Sweeney kan syfta på:

 John Sweeney (fackföreningsledare) (född 1934), amerikansk fackföreningsledare, ordförande för AFL-CIO 1995–2009
 John E. Sweeney (född 1955), amerikansk republikansk politiker
 John Sweeney (journalist) (född 1958), brittisk grävande journalist

Se även 
 John R. Sweney (1837–1899), amerikansk kompositör